Säbyholm kan avse:
Säbyholm, Skåne – ett gods i Säby socken, Rönnebergs härad, utanför Landskrona
Säbyholm, Uppland– ett tidigare gods i Låssa socken i Uppland